

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 2 podstawowe
 Kalety – miasto
 Kalety – część miasta Sosnowiec
 Kalety – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice
 Kalety – przysiółek wsi Kalety w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice
 Kalety – część wsi Porąbka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Kalety – przysiółek wsi Kasina Wielka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Kalety – przysiółek wsi Kasinka Mała w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Kalety – część wsi Ciche w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec

Miejscowość na Białorusi 
 Kalety – wieś na Białorusi